Василий Трушин:
 Трушин, Василий Андреевич (1906—1945) — Герой Советского Союза.
 Трушин, Василий Петрович (1934—2006) — министр внутренних дел РСФСР.
 Трушин, Василий Прокофьевич (1899—1974) — советский военачальник, генерал-майор Советской армии, Герой Советского Союза.